Kirchdorf am Inn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kirchdorf am Inn, Bayern – kommun, Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Kirchdorf am Inn (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Ried im Innkreis,